Кератин-6A () – білок, який кодується геном KRT6A, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 564 амінокислот, а молекулярна маса — 60 045.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Кератини